Gyan is een Ghanese achternaam en kan verwijzen naar:

Asamoah Gyan (1985), een Ghanees voetballer
Christian Gyan (1978-2021), een Ghanees voetballer
King Gyan Osei (1988), een Ghanees voetballer

Achternaam